

Patronyme 

 Cosimo Alemà (1970-), réalisateur et scénariste italien de vidéo-clips ;
 Massimo D'Alema (1949-), journaliste et homme d'État italien ;
 Gouvernement D'Alema I ;
 Gouvernement D'Alema II.

Toponyme 

 Réserve naturelle d'Alema, aire protégée d'Estonie.